Tollwurm ist die Bezeichnung für
einen Parasiten, dessen Existenz fraglich ist, siehe Furia infernalis
einen Bindegewebsstrang in der Zunge von Hunden, siehe Zunge#Zunge der Tiere